Mistrzostwa Afryki w zapasach w 2018 roku rozegrano w dniach 7 - 11 lutego w Port Harcourt w Nigerii na terenie Alfred Diete-Spiff Civic Centre

Tabela medalowa

Wyniki

styl klasyczny

styl wolny

kobiety styl wolny

Przypisy

Bibliografia 
 Dane na stronie Unitedworldwrestling.org
 Oficjalne wyniki PDF ba stronie Unitedworldwrestling.org 

Mistrzostwa Afryki w zapasach
2018 w zapasach
2018 w Nigerii
Zapasy w Nigerii
Port Harcourt